Gerence-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Gerence-barlang, az Odvas-kői-barlang másik neve.
 Gerence barlang, az Odvas-kői-barlang másik, téves helyesírású neve.
 Gerence-barlang, a Száraz-Gerencei-barlang másik neve.